

Localidades

Saint-Sardos (Lot-et-Garonne)
Saint-Sardos (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos